

Politique 

 Le DFU est un parti politique.